Schmedemann ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Schmedemann (1934–2010), deutscher Lithograph, Grafiker, Zeichner und Maler
 Walter Schmedemann (1901–1976), deutscher Politiker (SPD), MdHB

Schmedemann bezeichnet außerdem:
 (25140) Schmedemann, Asteroid des Hauptasteroidengürtels